|-
| 22201 - || 4584 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 22202 - || 4715 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 22203 Prothoenor || 6020 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 22204 - || 6121 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 22205 - || 6703 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 22206 - || 6735 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 22207 - || 7081 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 22208 - || 7605 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 22209 - || 1056 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 22210 - || 2206 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 22211 - || 3106 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 22212 - || 3195 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 22213 - || 4322 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 22214 - || 4326 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 22215 - || 1108 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 22216 - || 1242 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 22217 - || 1260 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 22218 - || 2064 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 22219 - || 2066 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 22220 - || 2097 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 22221 - || 2243 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 22222 Hodios || 3156 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 22223 - || 3232 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 22224 - || 3270 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 22225 - || 4091 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 22226 - || 4328 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 22227 Polyxenos || 5030 T-2 || 25 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 22228 - || 5081 T-2 || 25 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 22229 - || 5415 T-2 || 25 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 22230 - || 1022 T-3 || 17 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 22231 - || 2239 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 22232 - || 2311 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 22233 - || 3093 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 22234 - || 3166 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 22235 - || 3502 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 22236 - || 3535 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 22237 - || 3833 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 22238 - || 3854 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 22239 - || 4030 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 22240 - || 4039 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 22241 - || 4072 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 22242 - || 4080 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 22243 - || 4141 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 22244 - || 4235 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 22245 - || 4309 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 22246 - || 4380 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 22247 - || 4611 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 22248 - || 5029 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 22249 Dvorets Pionerov ||  || 11 septembrie 1972 ||  || N. S. Chernykh
|-
| 22250 Konstfrolov ||  || 7 septembrie 1978 || Nauchnij || T. M. Smirnova
|-
| 22251 - ||  || 2 septembrie 1978 || La Silla || 
|-
| 22252 - || 1978 SG || 27 septembrie 1978 || La Silla || 
|-
| 22253 Sivers ||  || 26 septembrie 1978 ||  || L. V. Zhuravleva
|-
| 22254 Vladbarmin ||  || 3 octombrie 1978 || Nauchnij || N. S. Chernykh
|-
| 22255 - ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 22256 - ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 22257 - ||  || 7 noiembrie 1978 || Palomar || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 22258 - ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 22259 - ||  || 25 iunie 1979 || Siding Spring || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 22260 Ur || 1979 UR || 19 octombrie 1979 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 22261 - || 1980 AB || 13 ianuarie 1980 || Kleť || 
|-
| 22262 - ||  || 4 august 1980 || Siding Spring || 
|-
| 22263 Pignedoli || 1980 RC || 3 septembrie 1980 ||  || 
|-
| 22264 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 22265 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 22266 - ||  || 7 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 22267 - ||  || 3 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 22268 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 22269 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 22270 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 22271 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 22272 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 22273 ||  || 26 august 1981 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 22274 - || 1981 RN || 7 septembrie 1981 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 22275 - || 1982 BU || 18 ianuarie 1982 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 22276 Belkin ||  || 21 octombrie 1982 ||  || 
|-
| 22277 - ||  || 14 noiembrie 1982 ||  || , 
|-
| 22278 Protitch ||  || 2 septembrie 1983 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 22279 || 1984 DM || 23 februarie 1984 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 22280 ||  || 12 februarie 1985 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 22281 Popescu || 1985 PC || 14 august 1985 || Anderson Mesa || E. Bowell
|-
| 22282 - || 1985 RA || 11 septembrie 1985 ||  || 
|-
| 22283 - || 1986 PY || 6 august 1986 ||  || E. W. Elst, 
|-
| 22284 - || 1986 SH || 30 septembrie 1986 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 22285 - || 1987 RR || 3 septembrie 1987 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 22286 ||  || 18 ianuarie 1988 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 22287 - ||  || 14 septembrie 1988 ||  || S. J. Bus
|-
| 22288 - ||  || 11 octombrie 1988 || Kleť || A. Mrkos
|-
| 22289 ||  || 11 decembrie 1988 || Kushiro || , 
|-
| 22290 - || 1989 AO || 2 ianuarie 1989 || Palomar || E. F. Helin
|-
| 22291 Heitifer ||  || 2 februarie 1989 ||  || F. Börngen
|-
| 22292 - ||  || 26 septembrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 22293 - ||  || 26 septembrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 22294 Simmons ||  || 28 septembrie 1989 || Palomar || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 22295 ||  || 26 septembrie 1989 || La Silla || H. Debehogne
|-
| 22296 - ||  || 7 octombrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 22297 - ||  || 21 noiembrie 1989 || Kani || , 
|-
| 22298 || 1990 EJ || 2 martie 1990 || Kushiro || , 
|-
| 22299 - || 1990 GS || 15 aprilie 1990 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 22300 - || 1990 OY || 19 iulie 1990 || Palomar || E. F. Helin
|-